SAF pode referir-se a:

Agrofloresta - sistema que reúne as culturas agrícolas com as culturas florestais
Síndrome do alcoolismo fetal - ramo das ciências médicas no estudo da Teratologia
Sociedade Anônima do Futebol - sistema de negócios especifico do futebol no Brasil.

Desambiguação